Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute à Pékin du  au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Kvitová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Peng Shuai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Chine
Tennis en Chine en 2014
Tennis en septembre 2014
Tennis en octobre 2014